Дубовя́зовка (, , ) — посёлок городского типа, Дубовязовский поселковый совет, Конотопский район, Сумская область, Украина.

Является административным центром Дубовязовского поселкового совета, в который, кроме того, входят сёла Гамалиевка, Кохановка, Полтавка, Семяновка, посёлки Белозерка и Тополиное.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Дубовязовка находится на берегу реки Липка, левого притока реки Езуч.
На реке большие запруды.
К посёлку примыкают сёла Семяновка и Гамалиевка.

Название 
 В некоторых документах село называют Дубовьязовка. В «Песне о луганском слесаре» упоминается как Дубовязка.

История 
Селение было основано в середине XIX века, впервые упомянуто в письменных источниках в 1859 году. Являлось селом Конотопского уезда Черниговской губернии Российской империи.

С 22 января 1935 года до 7 июня 1957 года являлось центром Дубовязовского района.
С 15 октября 1932 года вошла в новообразованную Черниговскую область в составе Украинской Советской Социалистической Республики.
10 января 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР Дубовязовский район был из состава Черниговской области передан в новообразованную Сумскую область.
 
В сентябре 1936 года здесь был открыт кинотеатр.

В ходе Великой Отечественной войны с 11 сентября 1941 до 7 сентября 1943 года село было оккупировано немецкими войсками.

В 1951 году здесь действовали сахарный завод, спиртовой завод, средняя школа, Дом культуры, библиотека и радиоузел.

В 1956 село получило статус посёлок городского типа.

В 1972 году здесь действовали сахарный комбинат, спиртовой комбинат и хлебный завод.

В 1980 году здесь действовали сахарный комбинат, спиртовой комбинат, хлебный комбинат, комбикормовый завод, средняя школа, больница, поликлиника, санаторий, Дом культуры и библиотека.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В 1993 году в здании обувного магазина была открыта Свято-Троицкая церковь.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь птицеводческого совхоза, свеклосовхоза и сахарного завода.

В июле 2005 года Дубовязовский сахарный комбинат стал банкротом и в дальнейшем прекратил своё существование.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 2622 человека.

Современное состояние 
В посёлке действуют спиртзавод, хлебозавод, сельхозпредприятие ООО «Сектор – Кон», специализированная школа І—III ст., медицинская амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, библиотека, почтовое отделение и несколько частных магазинов.

Транспорт  
Находится в 7 км от ж.-д. станции Дубовязовка (на линии Бахмач — Ворожба).

Через посёлок проходит автомобильная дорога .

Известные жители и уроженцы 
 Наталья Григорьевна Кандыба (1914 — 1983) — украинская советская актриса, мастер дубляжа и декламации.
 Рень, Виктор Алексеевич (род. 1951) — инструктор-испытатель авиационно-космической техники, парашютист-испытатель, заместитель начальника 3-го управления Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, полковник, Герой Российской Федерации (2005).
 Луста, Пётр Васильевич — Герой Советского Союза.
 Костин, Евгений Александрович (род. 1950) — доктор филологических наук, профессор, многолетний заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета, автор книг и многочисленных статей по эстетике и философии русской культуры и литературы, кавалер ордена Дружбы РФ (2003).

Примечания 

Посёлки городского типа Сумской области